Il singolare del Queen's Club Championships 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Boris Becker ha battuto in finale 6–2, 6–3  Johan Kriek.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Queen's Club Championships 1985